New Hope ist die Bezeichnung mehrerer Orte

 New Hope (Jamaika)

in den Vereinigten Staaten:
 New Hope (Alabama)
 New Hope (Georgia), Paulding County
 New Hope (Illinois), Saline County
 New Hope (Louisiana)
 New Hope (Minnesota)
 New Hope (Mississippi)
 New Hope (Missouri)
 New Hope (New York)
 New Hope (Ohio)
 New Hope (Pennsylvania)
 New Hope (Tennessee)
 New Hope (Texas)
 New Hope (Wisconsin), im Portage County
 New Hope (Town), Town(ship) im Portage County, Wisconsin

Siehe auch:
 New Hope Railroad
 New Hope Township